Up for Grabs – opera teatrale del 2000
 Up for Grabs – film del 2004
 Up for Grabs – videogioco del 1983
 Up for Grabs – album dei The Radiators
 Up for Grabs... Live – album degli Spin Doctors